Столбец
 Столбец — ряд коротких строк в газете, журнале и т. п., расположенных одна под другой и составляющих вертикальную полосу на странице
 Столбец — ряд цифр, слов, последовательно написанных одно под другим.
 Столбец — документ в виде длинной ленты из подклеенных один к другому листов, свертываемой в свиток.

Столбец — топоним:

 Столбец — деревня в России, Передольское сельское поселение в Батецком районе Новгородской области.
 Столбец — село на Украине, центр Столбецкого сельского совета Дубенского района Ровненской области.

См. также 
 Столбцы (значения)